Арганаты:
 Арганаты (гора)
 Арганаты (хребет)
 Арганаты (станция)